

Codici 
 PVO  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Portoviejo (Ecuador)

Sigle 
 Vojska PVO  – forza armata dell'Unione Sovietica